Chains of Love (qui signifie en anglais « Chaînes d'amour ») peut faire référence à :

Musique 
 Chains of Love, chanson écrite par Ahmet Ertegün et popularisée par Big Joe Turner et Pat Boone.
 Chains of Love, chanson d'Erasure, 1988.
 Chains of Love, chanson de Mickey Gilley, 1977.
 Chains of Love, chanson de Terry Ronald, 1991.